Petrologia sedimentària:
Roca sedimentària silícia d'origen químic, bioquímic o volcànic (piroclàstic) de gra molt fi, massiva o llistada.
Roca lutítica silicificada.
 Nòdul de sílex aplatat inclòs a les calcàries nerítiques de color fosc, opac, mat i de fractura irregular.
Chert.
Flint, roca de la mateixa composició que el chert.
 Petrologia ígnea:
Quarsolita

Referències